Nombre propio

Agricultura
 Paca (agricultura), fardo de lana, paja u otros productos.

Argot
 Paca (carabinero), chilenismo vulgar para denominar a un miembro femenino del cuerpo de Carabineros de Chile.  
 Paca, nombre utilizado en el departamento colombiano de Norte de Santander para referirse a una bolsa.

Lugares
 Distrito de Paca, distrito de la provincia de Jauja, en Perú.
 Provenza-Alpes-Costa Azul, región de Francia también conocida por sus iniciales PACA.

Grafías transliteradas 
 Pača, municipio de la región de Košice, en Eslovaquia.
 Paçà, topónimo catalán de Passa, comuna del departamento de Pirineos Orientales, en Francia.

Zoología
Paca, roedor del género Cuniculus.
 Paca común, Cuniculus paca;
 Paca de montaña, Cuniculus taczanowskii.